Jan Zych – poseł do Sejmu Krajowego Galicji
 Jan Zych (1893-) – oficer Wojska Polskiego
 Jan Zych (1931-1995) – poeta, tłumacz
 Jan Zych (ur. 1949) – fotograf